Anserma kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Anserma (ort), Risaralda, 
 Anserma (kommun), Caldas,